Aproximación puede referirse o es utilizada en los siguientes conceptos:

Ciencias 

 Aproximación o Ley de aproximación, representación inexacta pero útil de números, funciones, figuras y leyes.

Matemática y computación 

 Teoría de la aproximación, aproximación de funciones por medio de otras funciones.
 Algoritmo de aproximación, algoritmo usado para encontrar soluciones aproximadas a problemas de optimización.
 Error de aproximación, desfase cuantitativo con el valor real y la consiguiente medida del ajuste.
 Aproximación lineal, aproximación de una función usando una transformación lineal.
 Aproximación de Padé, aproximación de una función por una función racional de un orden dado.

Física 

 Aproximación paraxial, utilizada para el cálculo de sistemas ópticos.
 Aproximación de Wien, utilizada para describir el espectro de la radiación térmica.
 Aproximación para campos gravitatorios débiles, soluciones aproximadas relacionadas con la teoría general de la relatividad.
 Aproximación WKB, sirve en mecánica cuántica para encontrar soluciones aproximadas a ecuaciones diferenciales.
 Aproximación de Born-Oppenheimer, desacoplamiento de los movimientos electrónico y nuclear.

Aviación 

 Aproximación (aviación), comprende las últimas fases de un vuelo.
 Aproximación instrumental, aproximación bajo reglas de vuelo instrumental.
 Aproximación final, último segmento de vuelo durante el descenso de la aeronave.
 Aproximación directa, aproximación que no sigue las fases de aproximación en orden típico.
 Aproximación frustrada, aproximación instrumental que no llega a finalizar en un aterrizaje.

Instrumentación 

 Radar de aproximación de precisión, sistema de radar que guía a una aeronave o a su piloto hacia el aterrizaje.
 Sistema de luces de aproximación, sistema de iluminación instalado en la aproximación final de la pista de aterrizaje.
 Indicador de Trayectoria de Aproximación de Precisión, sistema de luces que se colocan a los costados de la pista.
 Indicador de Pendiente de Aproximación Visual, sistema de luces al costado de la pista de aterrizaje que provee información de guía visual.

Otros 

 Traje de aproximación al fuego, diseñado para proteger al bombero de las altas temperaturas de los incendios.
